Peyton Manning
Peyton Sawyer
Peyton Place
Patrick Peyton
Peyton Rous
Peyton Place (filme)
Return to Peyton Place
A Era Peyton Manning

Desambiguação